Monopoli – comune italiano nella città metropolitana di Bari
 Società Sportiva Monopoli 1966 – società calcistica pugliese
 Monopoli – gioco da tavolo, successivamente distribuito come Monopoly
 Monopoli di Stato – amministrazione autonoma dello Stato italiano che ha gestito fino al 2012 i giochi a premi e la vendita dei tabacchi lavorati

Pagine correlate 
 Monopoly (disambigua)